Fischer Ferenc (1871–1921) építész
 Fischer Ferenc (?) szobrász
 Fischer Ferenc (1953) történész
 Fischer Ferenc (1974) animátor